Grand Prix San Marino 1987 (oryg. Gran Premio di San Marino) – druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1987, która odbyła się 3 maja 1987, po raz siódmy na torze Imola.

7. Grand Prix San Marino, siódme zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

 Najszybsze okrążenie: Teo Fabi (Benetton B187) – 1:29,246 na 51 okr.
 Średnia prędkość zwycięzcy: 194,562 km/h

1987
1987 w sportach motorowych
1987 we Włoszech